Diego Fernandez (ca. 1520-ca. 1581) aventurier et historien du .
 Diego Fernández de Córdoba Vice-roi de Nouvelle-Espagne du  au  puis Vice-roi du Pérou du  au .
 Diego Fernández de Córdoba¹ (sans doute un ancêtre du précédent) Gouverneur d'Oran de 1510 à 1512. Le marquisat de Comares s'était uni à la seconde branche de la maison d'Aguilar au milieu du , par Diego Fernández de Córdoba, alcalde de Los Donceles. Avec son successeur, Martín Fernández de Córdoba, s'y adjoint les seigneuries de Lucena et Espejo, auxquelles s'ajoute la seigneurie de Comares, converties en marquisat en 1512 par la personne de Diego Fernández de Córdoba y Arellano (lui aussi Gouverneur d'Oran de 1517 à 1522). Au milieu du  la Maison de Comares s'unit aux Medinaceli par le mariage de Catalina Foch de Cardona y Fernández de Córdoba avec Juan Francisco de La Cerda Enriquez de Ribera Portocarrero, Duque de Alcala de Los Gazules y Heredero a La Casa de Medinaceli.

Sources

 1  Archivo General de Andalucia